Uigukumiaq bezeichnet:
 Uigukumiaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uigukumiaq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland